Bruno Correa ist der Name folgender Personen:

* Bruno Correa (Fußballspieler, 1986) (Bruno César Correa; * 1986), brasilianischer Fußballspieler 
 Bruno Correa (Fußballspieler, 1991) (Bruno Martín Correa Araújo; * 1991), uruguayischer Fußballspieler